Рио Бланко има више значења:
 Округ Рио Бланко (Колорадо)
 Рио Бланко (Порторико)